Барон Платон Александрович Фредерикс (1828—1888) — генерал-лейтенант, генерал-адъютант, генерал-губернатор Восточной Сибири.

Биография 
Родился  года. Происходил из дворян княжества Финляндского, сын полковника Кинбурнского драгунского полка Александра Ивановича Фредерикса. Крещён был 2 февраля 1828 года в Сергиевском соборе, крестник деда своего барона И. И. Фредерикса и тетки баронессы М. И. Фредерикс. 

Образование получил в Дворянском полку, из которого 13 июня 1848 года выпущен офицером в лейб-гвардии Егерский полк, откуда в 1863 году назначен на должность Варшавского генерал-полицмейстера; в том же и следующем году он принимал участие в подавлении польского восстания.

По производстве 30 ноября 1864 года в генерал-майоры (со старшинством от 30 августа 1869 года), барон Фредерикс 8 ноября того же года был зачислен в свиту Его Величества и принимал участие в следственных делах по поводу Польского восстания 1863—1864 годов. За эти труды он был награждён орденами св. Станислава 1-й степени (в 1865 году) и св. Анны 1-й степени (в 1866 году).

С сентября 1866 года занимал должность начальника 3-го округа Отдельного корпуса жандармов, в феврале 1867 года вернулся в Польшу и был назначен начальником Варшавского жандармского округа; был пожалован майоратом в Царстве Польском.

18 июля 1871 года пожалован в звание генерал-адъютанта, а 14 декабря 1873 года, с производством в генерал-лейтенанты, был зачислен по Забайкальскому казачьему войску и назначен на пост генерал-губернатора Восточной Сибири и командующего войсками Восточно-Сибирского военного округа.
В 1875 г. совершил поездку в Приморскую область, в 1876 г. – в Троицкосавск. На этой должности он отстаивал территориальную целостность генерал-губернаторства, отвергал планы административного переустройства края. Считал, что генерал-губернаторская власть необходима еще на десятилетие, до проведения железной дороги и завершения реформ.
Необходимость сохранения сильной власти аргументировал также общей неустроенностью ссылки и опасностью, исходящей от политических ссыльных.
В 1879 г. после увольнения от должности выехал из Иркутска. 

Среди прочих наград имел ордена Св. Владимира 2-й степени (1868 год) и Белого орла (1877 год).

Умер  года. Похоронен на .

Примечания

Литература 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Т. II: Л—Я. — , 2009
 Милорадович Г. А. Список лиц свиты их величеств с царствования императора Петра I по 1886 год. — , 1886
 
 
 Барон Фредерикс. Платон Александрович // Список генералам по старшинству. Исправлено по 1-е сентября 1888. — С. 145.
 Федорченко В. И. Свита Российских императоров. Кн. 2: М-Я. — —Красноярск, 2005

Участники войны против польских повстанцев 1863 года
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Генерал-адъютанты (Российская империя)
Чины Отдельного корпуса жандармов
Восточно-Сибирские генерал-губернаторы
Забайкальские казаки
Платон Александрович
Полицмейстеры Российской империи
Выпускники Дворянского полка
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)